Rocambole, ladro gentiluomo, personaggio di fantasia protagonista di diversi romanzi, ideato dallo scrittore francese Pierre Alexis Ponson du Terrail

Cinema
Il ritorno di Rocambole (1908)
Rocambole – film del 1913 
Rocambole – film del 1919
Rocambole – film del 1932
Rocambole – film del 1946
Rocambole – film del 1947 diretto da Jacques de Baroncelli
Rocambole – film del 1948
Rocambole – film del 1963 diretto da Bernard Borderie
Rocambole – film del 1967

Televisione
Rocambole, serie televisiva del 1964
Rocambole, serie televisiva del 1967